Brosset ist der Familienname folgender Personen:

 André Brosset (1926–2004), französischer Zoologe
 Colette Brosset (1922–2007), französische Schauspielerin
 Marie Felicité Brosset (1802–1880), französischer Orientalist